Mitchell County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Mitchell County (Georgie) – okres státu Georgie
 Mitchell County (Iowa) – okres státu Iowa
 Mitchell County (Kansas) – okres státu Kansas
 Mitchell County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Mitchell County (Texas) – okres státu Texas